Matjaž Mahkovic, slovenski hokejist, * 20. januar 1975, Jesenice.

Mahkovic je bil član več Slovenskih klubov, kariero pa je končal leta 2005 pri HK Slavija. Leta 1999 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 93
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
| 5
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 18
| 8
| 2
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 9
| 15
| 24
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 18
| 5
| 3
| 8
| +10
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 6
| 5
| 11
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 4
| 6
| 10
| -2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 1
| 4
| 5
|
| 42
|
| 4
| 4
| 7
| 11
|
| 25
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 6
| 2
| 8
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 9
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 198
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija